Überland steht für:
Wohnsiedlung Überland, Zürich
Überland, deutscher Ortsname von Giarmata-Vii, Rumänien
Siehe auch:
 Überland-Feldzug
 Überlandbus